НАМІ — Центральний науково-дослідний автомобільний і автомоторний інститут «НАМІ» (ДНЦ РФ ФГУП «НАМІ») — провідна наукова організація Російської Федерації.
 Намі (яп. ナミ) — вигаданий персонаж манґи «One Piece», створеної Ейітіро Ода.
 Лаурі Намі (англ. Lauri Nämi, нар. Естонія) — відомий естонський ломус.